KDU est un sigle qui peut désigner :
  (en français, Jeunes Chrétiens Démocrates), l'organisation de jeunesse des Chrétiens Démocrates en Suède ;
  (en français, Jeunesse démocratique chrétienne), l'organisation de jeunesse des Chrétiens-démocrates au Danemark ;
  (en français, Union chrétienne démocrate), une alliance politique en Tchécoslovaquie.

Voir aussi 
 KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová ; en français, Union chrétienne démocrate - Parti populaire tchécoslovaque), un parti politique tchèque de type démocrate-chrétien